En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 429 :
 RD 429 dans les départements de la Haute-Marne et des Vosges, reliant Meuse à Mattaincourt, reprenant l'ancienne RN 429, déclassée en 1972
 RD 429 dans le département du Haut-Rhin, reliant Mulhouse à Wittenheim

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Haute-Marne
 Routes du Haut-Rhin
 Routes des Vosges

429